Vadu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vadu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Vadu (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Vadu (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Vadu Izei, Gemeinde im Kreis Maramureș 
 Vadu Moților, Gemeinde im Kreis Alba in Siebenbürgen